Eugène Schueller (1881-1957), chimiste et un chef d'entreprise français.
 Liliane Schueller (1922-2017), femme d'affaires française, fille unique d'Eugène Schueller.

Divers 
 Fondation Bettencourt Schueller, une fondation reconnue d'utilité publique française.
Patronyme germanique